Gallwitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Gallwitz (* 1951), deutscher Kriminalpsychologe
 Dieter Gallwitz (* 1937), deutscher Biochemiker
 Eike Gallwitz (1940–2010; Künstlername Eik Travers), deutscher Autor und Schauspieler
 Erich Gallwitz (1912–1981), österreichischer Skilangläufer
 Friedrich von Gallwitz-Dreyling (1827–1906), preußischer Generalleutnant
 Hans Gallwitz (1896–1958), Geologe

 Klaus Gallwitz (1930–2021), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Max von Gallwitz (1852–1937), deutscher General der Artillerie
 Nina von Gallwitz (* 1973), deutsches Entführungsopfer
 Sophie Gallwitz (1873–1948), deutsche Schriftstellerin
 Valeska von Gallwitz (1833–1888), deutsche Schriftstellerin
 Werner von Gallwitz (1893–1944), deutscher Generalleutnant